Naselja u Danskoj:
 Vallensbæk, grad u regiji Hovedstaden
 Vallensbæk Landsby, naselje u regiji Hovedstaden

Općina u Danskoj:
 Vallensbæk (općina), općina u regiji Hovedstaden